Суперкубок Польщі з футболу 1999  — 13-й розіграш турніру. Матч відбувся 22 вересня 1999 року між чемпіоном Польщі клубом Вісла (Краків) та володарем кубка Польщі клубом Аміка (Вронкі).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на 90minut.pl 

1999
Польща
1999 у польському спорті
Події 22 вересня
Вересень 1999